Armstrong Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

  du comté de Vanderburgh dans l'Indiana.
 Armstrong Township du comté d'Indiana en Pennsylvanie.
  du comté de Lycoming en Pennsylvanie.

Homonymie de townships